Roue, organe ou pièce mécanique de forme circulaire tournant autour d'un axe passant par son centre.
 Roue dentée, organe qui permet de transmettre du mouvement à d'autres pièces par le biais de dents ou d'engrenages ;
 Roue, pièce d'horlogerie ;
 Roue à aubes, appareil utilisé dans les moulins à eau et dans les bateaux à vapeur ;
 Roue à tympan dite roue à tambour ou roue à écureuil : est une construction cylindrique de charpente lié à un axe de treuil.
 Roue à rochet, dispositif anti-retour limitant un mécanisme rotatif à tourner dans un seul sens.'
 Roue à nombre variable de dents, organe de calcul de machines à calculer du  et du .

 Roue, figure de gymnastique.
 Aú, ou roue, figure de capoeira.
 Roue, type de manège dont dérive les grandes roues.
 Roue, ancien supplice où le condamné, attaché sur une roue horizontale, se voyait briser les membres par le bourreau.
 Roue, figure que forment les plumes postérieures du paon lorsqu'il les dresse en éventail pour sa parade amoureuse.
 Roue, monnaie locale utilisée en Vaucluse depuis .

Expressions 
 « Faire la roue » : 
 au sens propre, lorsque le paon met ses plumes postérieures en éventail.
 au sens figuré, lorsque quelqu'un fait le beau, se met à son avantage en société dans le but d'y briller.
 « En roue libre » : sans restriction.

Voir aussi 

 La Roue, page d'homonymies
 « Roue de casino », une variante de la salsa dansée par plusieurs couples.
 Roue de fortune, page d'homonymies

Technologie du transport
Dispositif mécanique